Matagalpa – miasto w Nikaragui
 Matagalpa – departament Nikaragui